Riviera delle Palme – tratto di costa della Liguria, facente parte della Riviera Ligure di Ponente fra Varazze e Andora
Riviera delle Palme – tratto di costa adriatica nei comuni marchigiani di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima
Riviera delle Palme – stadio di calcio di San Benedetto del Tronto